Interieur (terminologie), algemene benaming voor de binnenkant van een object.
 Design Biennale Interieur Kortrijk, een internationale Design Biënnale in Kortrijk Xpo, België.
 Interieurarchitect, voor de inrichting van gebouwen.